Албертски алкохолни референдум одржан је 21. јула 1915. да би питали Албертане да гласају за ратификацију новог алкохолног акта. Гласање је било први провинцијски референдум под Директан референдумски акт. Било би први од три провинцијских референдума који се односе на алкохол у Алберти.

Последице 
Провинција је гласала углавном за нови алкохолни акт који је појачао прохибицију на провинцији с почетком 1. јула 1926. Ово је друга ера прохибиције у Алберти, пошто је прва ера прохибиције завршила је Алберта била још увек део Северозападне теритерије 1892. Резултати плебисцита су обећавајући.

Табеларни приказ резултата

Референце 

1915. избори у Канади
Референдуми